815-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 815-й орадн РГК.

История 

Сформирован 18 сентября 1942 года года в составе 66-й армии. Сталинградского фронта.
В действующей армии с 18.09.1942 по 29.09.1943.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений 66-й армии   Донского фронта, 5-й гв.  армии   Воронежского фронта и Степного фронта
29 сентября 1943 года в соответствии с приказом НКО СССР № 289 от 29.09.43 года преобразован в 59-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский дивизион.

 Состав 

штат 08/97

Штаб
Хозяйственная часть
Батарея звуковой разведки(БЗР) 
Батарея топогеодезической разведки(БТР)
Взвод оптической разведки(ВЗОР)
Фотограмметрический взвод(ФГВ)
Артиллерийский метеорологический взвод(АМВ)(до января 1943 года)
Хозяйственный взвод

с июля 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
1-я Батарея звуковой разведки(1-я БЗР)
2-я Батарея звуковой разведки(2-я БЗР)
Батарея топогеодезической разведки(БТР)
Взвод оптической разведки(ВЗОР)
Фотограмметрический взвод(ФГВ)
Хозяйственный взвод

 Подчинение 

 Командование дивизиона  Командир дивизиона капитан, майор Тереховский Андрей ВикторовичНачальник штаба дивизиона ст. лейтенант, капитан Николаев Евгений АлександровичЗаместитель командира дивизиона по политической части майор Кузьменок Петр ТитовичПомощник начальника штаба дивизионаПомощник командира дивизиона по снабжению Командиры подразделений дивизиона  Командир  БЗР(до июля 1943 года)
 ст. лейтенант Тычинин Виктор СергеевичКомандир 1-й БЗР ст. лейтенант Слободянник Василий ПетровичКомандир 2-й БЗР ст. лейтенант Тычинин Виктор СергеевичКомандир БТР ст. лейтенант Карпусь Василий АлександровичКомандир ВЗОР лейтенант Солодовников Сергей Фёдорович  
                                                                                 Командир ФГВ'''

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/271027-sbornik-prikazov-narodnogo-komissara-oborony-sssr-1941-1944-o-preobrazovaniyah-chastey-i-soedineniy-krasnoy-armii-v-gvardeyskie#mode/inspect/page/165/zoom/4

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны